Roberta steht für:

 Roberta (Vorname) – dort auch zu den Namensträgern
 (335) Roberta, Asteroid des Hauptgürtels
 Roberta (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1935
 Roberta – Lernen mit Robotern, Markenname der Fraunhofer-Gesellschaft für ein Ausbildungskonzept
 Roberta (Musical), Musical aus dem Jahr 1933